Il doppio  del Trofeo Manta Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Ricardo Hocevar e André Miele erano i detentori del titolo, ma Miele quest'anno non ha partecipato.

Hocevar ha fatto coppia con Guillermo Olaso, ma si è ritirato prima della semifinale contro Martin Emmrich e Andreas Siljeström.

Ryler DeHeart e Pierre-Ludovic Duclos hanno battuto in finale 6–4, 7–5 Emmrich e Siljeström.

Teste di serie

 Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (finale)
 Ryler DeHeart /  Pierre-Ludovic Duclos (campioni)

 Ricardo Hocevar /  Guillermo Olaso (semifinali, ritiro) 
 Arnau Brugués-Davi /  Víctor Estrella (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Trofeo Manta Open 2010